Carn nan Gobhar kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Càrn nan Gobhar (Mullardoch), berg i Skottland, 
 Càrn nan Gobhar (Strathfarrar), berg i Skottland,